Arçay puede referirse a: 

 Arçay, comuna francesa situada en Cher.
 Arçay, comuna francesa situada en Vienne.